La rue de Toulon est une voie nommée d'après Toulon, ville française du Var, ou bien de communes ou de hameaux portant le même nom. Plusieurs communes françaises comportent une telle voie.

France

Grand Est 
 Bas-Rhin :
 Rue de Toulon, Diebolsheim

 Haut-Rhin :
 Rue de Toulon, Mulhouse

 Meurthe-et-Moselle :
 Rue de Toulon, Champigneulles

 Moselle :
 Rue de Toulon, Freyming-Merlebach

Nouvelle-Aquitaine 
 Gironde :
 Rue de Toulon, Bordeaux

 Landes :
 Rue de Toulon, Mont-de-Marsan

 Charente-Maritime :
 Rue de Toulon, Sablonceaux

Auvergne-Rhône-Alpes 
 Puy-de-Dôme :
 Rue de Toulon, Riom

 Rhône :
 Rue de Toulon, Lyon
 Rue de Toulon, Saint-Fons
 Rue de Toulon, Saint-Laurent-de-Mure

Bourgogne-Franche-Comté 
 Saône-et-Loire :
 Rue de Toulon, Étang-sur-Arroux
 Rue de Toulon, Génelard
 Rue de Toulon, Montceau-les-Mines
 Rue de Toulon, Sanvignes-les-Mines

Bretagne 
 Finistère :
 Rue de Toulon, Brest

Centre-Val de Loire 
 Indre :
 Rue de Toulon, Le Blanc

Normandie 
 Seine-Maritime :
 Rue de Toulon, Sotteville-lès-Rouen

Île-de-France 
 Hauts-de-Seine :
 Rue de Toulon, Garches

 Val-de-Marne :
 Rue de Toulon, Alfortville

Occitanie 
 Aude :
 Rue de Toulon, Gruissan

 Haute-Garonne :
 Rue de Toulon, Toulouse

Hauts-de-France 
 Nord :
 Rue de Toulon, Somain
 Rue de Toulon, Tourcoing

 Pas-de-Calais :
 Rue de Toulon, Arques
 Rue de Toulon, Sains-en-Gohelle

Pays de la Loire 
 Sarthe :
 Rue de Toulon, Le Mans

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 Var :
 Rue de Toulon, Bandol

Toulon Rue